Dary – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Dary – przystanek kolejowy na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, na linii Mohylew – Krzyczew
 Dary – powieść fantasy Ursuli K. Le Guin